Шанов може бити:

 Шанов (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Шанов (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Шанов (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република